Элим:

 Элим — персонаж античной мифологии.
 Элим — государственный гражданский аэропорт, расположенный у города Элим (Аляска), США.